«Мадонна канцлера Ролена» () — картина художника Яна ван Эйка, датируемая 1435 годом. 

Николас Ролен (канцлер герцогства Бургундия при Филиппе Добром), чей донаторский портрет написан в левой части полотна в молении перед Мадонной, заказал эту картину для своей приходской церкви Нотр-Дам-дю-Шатель () в Отёне, где она находилась до сожжения церкви в 1793 году. После пребывания в соборе Отёна картина в 1805 году поступает в Лувр.

Описание 
На картине изображена Дева Мария с младенцем Иисусом на коленях, коронуемая ангелом и сидящая напротив канцлера Ролена. Действующие лица располагаются в итальянской лоджии, декорированной колоннами и барельефами. На заднем плане виднеется город с пересекающей его рекой. Вероятно, это бургундский город Отён, родина Ролена. Некоторые из многочисленных земельных владений канцлера в окрестностях Отёна включены в пейзаж.

Маленький сад с цветами (розы, ирисы, ландыши, пионы), видимый за колоннами, символизирует непорочность Девы Марии. Позади сада просматриваются две мужские фигуры, стоящие спиной к зрителю. В человеке, облаченном в синие одежды с красным тюрбаном на голове и с посохом в левой руке, многие видят автопортрет самого художника. (На автопортрете Яна ван Эйка из коллекции Национальной галереи в Лондоне («Портрет человека в красном тюрбане») мы замечаем на художнике такой же красный тюрбан). Рядом с фигурами видны два павлина, символы бессмертия и гордости.

Фильмография 
 «Чудо в лоджии», фильм  из цикла «Палитры» (Франция, 1989).

Упоминание в культуре 

 Песня "Мадонна канцлера Ролена" группы "Канцлер Ги " и проекта «Bregan D’Ert»

Примечания

Ссылки 

 
 Мадонна канцлера Ролена 

Картины Яна ван Эйка
Картины из собраний Лувра
Картины 1435 года
Иисус Христос в живописи
Изображения Девы Марии